

Sigle 
 Total Combat Wrestling – federazione italiana di wrestling

Codici 
 tcw – codice ISO 639-3 della lingua totonaca di Tecpatlán